Hiroki Ito est le nom de plusieurs personnalités :
 Hiroki Ito (1978-), footballeur japonais ;
 Hiroki Ito (1999-), footballeur japonais.

Voir aussi